Поздышев — русская фамилия.

Известные носители 
 Поздышев, Эрик Николаевич (род. 1937) — советский и российский инженер в области атомной энергетики, директор Чернобыльской АЭС в 1986—1987 годах.
 Поздышев, Яков (XVII в.) — дьяк.

См. также 
 Позднышев
 Познышев